Милан Спремо (Нови Сад, 27. априла 1995) српски је фудбалер који тренутно наступа за бањалучки Борац.

Каријера 
Спремо је прошао млађе категорије новосадске Војводине, где је касније дебитовао и у сениорском узрасту. Био је део екипе која је одбранила трофеј Омладинске лиге Србије. Након тога је уступљен Слоги из Петровца на Млави, а ту је провео први део такмичарске 2013/14. у Прве лиге Србије. Годину дана провео је и на позајмици у новосадском Пролетеру. Спремо је после Војводине каријеру наставио у словеначком Цељу. По повратку у Србију наступао је за Јавор, а онда је још неколико месеци провео у Војводини. У августу 2017. потписао је за Бачку из Бачке Паланке. Ту је провео остатак календарске године, а онда је отишао у узбекистански клуб Коканд 1912. У такмичарској 2018/19. поново је играо за Бачку. Средином јула 2019. приступио је крушевачком Напретку. После истека уговорне обавезе, на крају такмичарске 2021/22, клуб је напустио као слободан играч. У јуну 2022. године постао је играч бањалучког Борца.

Репрезентација 
Спремо је био члан млађих репрезентативних селекција Србије, закључно са екипом узраста до 20 година. Селектор Вељко Пауновић позивао га је за пријатељске сусрете током 2015. године, али је изостављен са списка путника на Светско првенство на Новом Зеланду.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Војводина
 Куп Србије : 2013/14.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1995.
Спортисти из Новог Сада
Српски фудбалери
Фудбалери Војводине
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Цеља
Фудбалери Јавора
Фудбалери ОФК Бачке
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Борца Бања Лука
Везни играчи у фудбалу
Леви бекови у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије